Kacper Żuk era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Christopher O'Connell ha sconfitto Zsombor Piros che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 2-0.

Teste di serie 

  Zdeněk Kolář (primo turno)
  Nikola Milojević (primo turno)
  Christopher O'Connell (campione)
  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)

  Thomas Fabbiano (primo turno) 
  Enzo Couacaud (primo turno) 
  Marco Trungelliti (primo turno, ritirato) 
  Kacper Żuk (quarti di finale)

Qualificati 

  Luca Nardi (quarti di finale)
  Alexander Shevchenko (quarti di finale)
  Matteo Arnaldi (semifinale)

  Johan Nikles (primo turno) 
  Máté Valkusz (semifinale) 
  Michael Geerts (primo turno)

Wildcard 

  Dino Prižmić (primo turno)
  Luka Mikrut (primo turno)

  Mili Poljičak (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Split Open 2022